La A1 Ethniki 2004-2005 è stata la 65ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Jaka Lakovič, 
A1 Ethniki MVP finali:  Jaka Lakovič, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Memos Iōannou, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Jaka Lakovič, 
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Pete Mickeal, 
 Nikos Oikonomou, 
 Travis Watson,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
2004-2005